Otívar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Otívar (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Otívar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar